CFPN est un sigle composé des quatre lettres C, F, P, et N. Il peut ainsi faire référence au :
 Centre de formation professionnelle notariale, organisme à vocation professionnelle pour la formation à la profession de notaire.

Mais il ne doit pas être confondu avec :
 Le Centre de formation de la police nationale dont le sigle reconnu est CFP.
 Comptoir français des pétroles du nord

Homonymie